Osoby o tym nazwisku:
 Dainius Adomaitis – litewski koszykarz
 Kasparas Adomaitis – litewski polityk i samorządowiec
 Laimutis Adomaitis – litewski zapaśnik
 Linas Adomaitis – litewski piosenkarz
 Regimantas Adomaitis – radziecki i litewski aktor
 Svajūnas Adomaitis – litewski zapaśnik